Перелік містить місця, назва яких містить поняття краю (кінця) землі або краю (кінця) світу:

Край землі 
Історичні іспаномовні назви часто містять похідну від «Фіністерре» (), від латинського Finis Terrae — край землі).
Історичні англомовні назви часто містять словосполучення «Лендс-Енд» (, також край землі)

Велика Британія

Лендс-Енд () — мис на півострові Пенвіт, біля міста Пензанс в Корнуолі. Мис є крайньою західною точкою Корнуола та Великої Британії в цілому.

Іспанія 
 Мис Фіністерра (), також Finisterra, Fisterra), мис у Галісії, північний захід Іспанії, південний берег Біскайської затоки
 Фістерра, комарка (район) в провінції А-Корунья, Галісія
 Фістерра, місто у вищезгаданій комарці

Франція 
 Фіністер (), департамент у Франції, північний берег Біскайської затоки

Індія 
 Лендс Енд, вузький півострів, що видається в Аравійське море у Бандрі, передмісті Мумбаї, Махараштра. На півострові розташовані будинки низки зірок Боллівуду.

Мексика 

Ель Арко де Кабо Сан Лукас () () на півострові Кабо-Сан-Лукас, Нижня Каліфорнія

США 
 історична плантація Лендс Енд у містечку Скотт, Арканзас
 Лендс Енд, парк у Сан-Франциско, Каліфорнія, на березі протоки Золоті Ворота
 історична обсерваторія Лендс Енд, Уайт-Вотер, Колорадо, на вершині столової гори (меси) Гранд Меса
 історична плантація Лендс Енд у Стоунволлі, Луїзіана, заснована одним з підписантів акту про відділення Луїзіани та конституції Конфедеративних Штатів Америки
 Лендс Енд, Гертфорд, Північна Кароліна
 Руїни дороги Лендс Енд, Фрогмор, Південна Кароліна
 природоохоронна територія Лендс Енд, округ Короля Джорджа, Вірджинія
 Лендс Енд, Наксера, Вірджинія
 Фіністерре Пойнт, на озері Скуам, Нью-Гемпшир

Папуа-Нова Гвінея 
 гірський хребет Фіністерре

Край світу 
Історичні англомовні назви часто містять словосполучення «Ворлдс-Енд» (, «край світу» у значенні «край землі»)

Аргентина 
 На острові Естадос, Вогняна земля, є маяк, названий «Маяк на краю світу» ()
 На півдні Аргентини проходить залізниця «Поїзд кінця світу» (), відкрита 1909 року, яка зараз призначена для туристичних екскурсій

Норвегія 
Верденс Енде (), на південному кінці острова Тьоме в Осло-фьорді, південна Норвегія

Шрі-Ланка 
Ворлдс Енд у національному парку Хортон Плейнс — скелі з обривом 1 050 метрів

Велика Британія 
 Ворлдс Енд, село у Беркширі
 Ворлдс Енд, присілок () у Бакінгемширі
 Ворлдс Енд, північна частина міста Бургесс Хілл, Західний Сассекс
 Ворлдс Енд, паб навпроти станції метро Кемден Таун, у Лондонському боро Кемден
 Ворлдс Енд, паб та район довкола нього в Челсі (Лондон) в кінці Кінгз Роуд
 Ворлдс Енд, () (), вузька долина, оточена скелями, на початку долини Еглвисег на північ від Лланголлен, Денбігшир, Уельс
 місцевість Ворлдс Енд у Лондонському боро Енфілд між Енфілд Таун та Оаквуд
 селище Ворлдс Енд у Гемпширі, в якому зберігся один з найстаріших поштових ящиків у Великій Британії
 місцевість Ворлдс Енд в Соліхалл, графство Західний Мідленд
 Ворлдс Енл, паб в Единбурзі, Шотландія

США 
 Ворлдс Енд (Хінгем), відкритий заповідник у Хінгемі, Массачусетс
 Ворлдс Енд (парк штату), Пенсільванія
 Поворот на кінці світу, скелі обривом більше 300 метрів на повороті річки Елк біля Айвідейл, Західна Вірджинія

Росія 
Півострів Ямал («Ямал» мовою корінного населення означає «край світу») в Сибіру

Примітки 

Географічні назви
Етимологія географічних назв